

Geografia

Austria 
 Rosental an der Kainach – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Różanka-Dwór

Zobacz też 
 Rosendahl
 Rosendal
 Rosenthal